Зоологи́ческий переу́лок — название в различных населённых пунктах России.

 Зоологический переулок — улица в Калининграде.
 Зоологический переулок — улица в Москве.
 Зоологический переулок — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Зоологический тупик
 Зоологическая улица